Волинець Олександр Вікторович
 Волинець Олександр Олександрович